Schweighöfer ist der Familienname folgender Personen:
 Gitta Schweighöfer (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Götz Schweighöfer (1960–2021), deutscher Schauspieler
 Joachim Schweighöfer (1936–2023), deutscher Schauspieler
 Kerstin Schweighöfer (* 1960), deutsche Autorin und Auslandskorrespondentin
 Matthias Schweighöfer (* 1981), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Michael Schweighöfer (* 1952), deutscher Schauspieler
 Rolf Schweighöfer (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Willy Schweighöfer (1906–1980), deutscher Kulturschaffender

Siehe auch:
 Schweighofer